Rood (kleur)
Rode kaart (als in: rood krijgen), een kaart die in sommige sporten wordt gebruikt om een speler het veld uit te sturen
de aanduiding van een linkse politieke gezindheid of sympathie; zie Links (politiek)
Rood (PvdA), het ledenblad van de Nederlandse Partij van de Arbeid
Rood!, een linkse partij in België
ROOD, de voormalige politieke jongerenorganisatie van de Nederlandse Socialistische Partij tot 2021.
Rood (Marco Borsato), een lied van Marco Borsato
Rood (film), een korte film over Roodkapje
Rood (tentoonstelling), een expositie in het Tropenmuseum in Amsterdam in 2010-2011
 Rode draad, binnen een verhaallijn een element dat telkens terugkeert

Personen
Arnold Rood, een Nederlands zwemmer
Emanuel Marcus Rood, een Nederlands architect
Lydia Rood, een Nederlands schrijfster
Madzy Rood-de Boer, een Nederlands hoogleraar rechtswetenschappen
Max Rood, een Nederlands rechtsgeleerde en politicus
Niels Rood, een Nederlands schrijver
Wim Rood, een Nederlands priester, theoloog en kerkhistoricus